Il gruppo della mayenite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo della mayenite.

Il gruppo è composto dalle seguenti specie di minerale:
 chlormayenite
 chlorkyuygenite
 fluormayenite
 fluorkyuygenite

Note

Bibliografia 
 

Gruppi di minerali